Balassa József (1864–1945) nyelvész, tanár
 Balassa József (1884–1940) újságíró
 Balassa József (1893-1945) énekes

Jegyzetek